«This Girl» () ― песня австралийского фанк-трио Cookin' on 3 Burners с вокалом Кайли Олдист, выпущенная 22 июня 2009 года в качестве второго сингла со второго альбома группы Soul Messin. Ремикс французского диджея и продюсера Kungs был выпущен в цифровом формате 19 февраля 2016 года в качестве ведущего сингла с его дебютного студийного альбома Layers. (2016), который имел большой успех по всей Европе. В России песня заняла четвертую строчку в чарте.

Ремикс Kungs
Ремикс Kungs на песню «This Girl» занял первое место в ряде стран, включая Францию и Германию, и вошел в топ-10 в 18 странах, включая Австрию, Канаду, Данию, Ирландию, Италию, Нидерланды, Испанию, Швецию, Швейцарию и Великобританию.

Песня была исполнена на сцене Kungs с вокалистом Мелом Шугаром на французском телевизионном шоу Le Petit Journal 24 марта 2016 года. Мини-альбом с расширенным миксом трека, двумя ремиксами и сольным треком Kungs под названием «Milos» был выпущен на iTunes 26 марта 2016 года. Billboard поместил «This Girl» на 48 место в списке «100 лучших поп-песен 2016 года».

Клип
Музыкальное видео было снято на греческом острове Милос. Клип был выпущен на YouTube 24 марта 2016 года. Режиссером выступил Мэтт Ларсон для La Main Productions. В клипе снялись модели: Луи Раулт и Ирина Мартыненко. Видео начинается с того, что мальчик и девочка встречаются на круизном лайнере. Позже они становятся парой и начинают танцевать в своей спальне. Корабль причаливает к берегу, и мальчик и девочка исследуют сушу, натыкаясь на озера и холмы. Позже они обнаруживают пещеру и начинают танцевать в пещере над костром. По состоянию на 21 мая 2021 года видео набрало более 430 миллионов просмотров на YouTube.

Трек-лист

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки

Синглы Universal Music Group
Синглы лейбла Casablanca Records
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles Национального синдиката звукозаписи Франции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Германии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Шотландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ultratop 50 Singles (Валлония)
Песни Kungs